Matonis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen Vornamen Matas.

Weibliche Formen 
Matonytė (ledig)
Matonienė (verheiratet)

Personen 

 Algirdas Matonis (* 1960), Kriminalpolizist und Polizeikommissar
 Juozas Matonis, Politiker, Vizeminister

Familienname
Litauischer Personenname